Појам  може да се односи на:

 Timeless Drama Channel, турски телевизијски канал
 Tetto Dietro Colletto, насеље у Италији
 The Diamond Collection, албум Јелене Карлеуше, издат 2009. године.
 Tomás David Contreras, насеље у Мексику